Red Lion ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Red Lion (Colorado)
 Red Lion (Delaware)
 Red Lion (Burlington County, New Jersey)
 Red Lion (Middlesex County, New Jersey)
 Red Lion (Ohio)
 Red Lion (Berks County, Pennsylvania)
 Red Lion (Chester County, Pennsylvania)
 Red Lion (York County, Pennsylvania)